

Барген — громада в кантоні Берн
 Барген — громада в кантоні Шаффгаузен